Колода — стовбур зрубаного дерева.
 Колода або борть — вулик з обрубка товстої деревини з видовбаною серединою.
 Колода — видовбаний човен, ночви тощо.
  — човен, який формою нагадує стовбур дерева або колоду. Пасажири пропливають по замкнутому жолобі зі значними перепадами висот, що спричиняє бризки води та викиди адреналіну у людей і створює веселий настрій.
 Колода — видовбане чи дощате корито біля криниці для напування тварин.
 Колода — товста дошка, що є основою ручних жорен.
 Колода — дерев'яні кайдани.
 Колода — снаряд для спортивної гімнастики.
 Колода — комплект гральних карт.
 Колода — міра об'єму сипучих речовин і меду, що була поширена в українських землях у XIV—XVIII ст.ст.
 Колода — клас чисел у старослов'янській системі числення.
 Колода — партія з кількох мисок (до 35 шт.), вкладених одна в одну, які ставилися боком у гончарну піч.

Див. також 
 Колода самовитягування
 Колодка (значення)

Примітки